Reg oder Reg. steht für:

 Reg (Distrikt), ein Distrikt in Afghanistan  
 ein Distrikt in Afghanistan, siehe Chanaschin
 Reg (Sahara), eine algerische Geröllwüste 
 Eduard August von Regel (1815–1892), hinter lateinischen Pflanzennamen die Bezeichnung für den deutschen Botaniker
 Regierung, eine der höchsten Institutionen eines Staates
 Regiment, eine mittelgroße militärische Formation
 Regina (lateinisch: Königin), auf Münzen oder in Gesetzestexten
 Register, von lateinisch: regesta; aus regerere eintragen
 Reginald, als Kurzform des männlichen Vornamens; Träger des Namens dort

REG steht für:

 Flughafen Reggio Calabria, IATA-Code des italienischen Flughafens
 Regenerative Energiequellen, siehe Erneuerbare Energie
 Regional Air Services, ICAO-Code der tansanischen Fluggesellschaft
 Registrierungsdatei, als Dateinamenserweiterung des Betriebssystems Windows
 Reguläre Sprachen, eine Klasse formaler Sprachen in der Informatik
 Reiheneinbaugerät, auch Reiheneinbaugehäuse, elektrotechnisches Bauteil, das auf einer Tragschiene montiert werden kann
 Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft
 Revue des études grecques, altertumswissenschaftliche Fachzeitschrift

Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Regen, Deutschland

Siehe auch:
 Regh

Abkürzung